Today (engl. heute) steht für:

 To-Day, 1893–1905, literarische Zeitschrift, herausgegeben von Jerome K. Jerome und Barry Pain
 Today, kostenlose singapurische Zeitung in englischer Sprache
 Today (britische Zeitung), britische Zeitung (1986–1995)
 Today Newspaper, gambische Zeitung
 Today (NBC) (allgemein als The Today Show bezeichnet), US-amerikanische Fernsehsendung
 Honda Today, ein Automodell 

Folgende Medien enthalten Today im Namen:

 India Today, indisches Wochenmagazin 
 Korea Today, nordkoreanische monatlich erscheinende Zeitschrift für Ausländer 
 Russia Today, englischsprachiger Fernsehsender mit Sitz in Moskau
 TV Today, zweiwöchentlich erscheinende deutsche Fernsehzeitschrift
 USA Today, US-amerikanische Boulevardzeitung

Siehe auch:

 Heute (Begriffsklärung)